Золотий кубок КОНКАКАФ 2002 () — 16-ий розіграш чемпіонату КОНКАКАФ (6-ий розіграш під найменуванням Золотий кубок КОНКАКАФ), організований КОНКАКАФ, що відбувся з 18 січня по 2 лютого 2002 року.

Турнір проходив в США, у містах Пасадена і Маямі. Дванадцять команд були розбиті на чотири групи по три команди, по дві команди з кожної групи проходили у чвертьфінал. Знову на турнір була запрошені команди-гості, ними стали Еквадор і Південна Корея. При цьому на відміну від попереднього розіграшу, з'явився матч за 3 місце, в якому перемогу святкували канадці. Володарем же Золотого кубку стала збірна США, яка у фіналі обіграла Коста-Рику.

Кваліфікація 

На турнір кваліфікувались:

Стадіони

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-тє місце

Фінал

Нагороди

Символічна збірна 
 Вр —  Оделін Моліна
 Зх —  Луїс Марін
 Зх —  Джефф Агус
 Зх —  Джейсон де Вос
 Пз —  Луїс Соса
 Пз —  Маурісіо Соліс
 Пз —  Лендон Донован
 Пз —  Кім Нам Іль
 Пз —  Рональд Гомес
 Нп —  Кевін Маккенна
 Нп —  Браян Макбрайд
Запасні
 Вр —  Шака Гіслоп
 Зх —  Людовік Миранд
 Зх —  П'єр Брюні
 Пз —  Сантос Кабрера
 Пз —  Алекс Агінага
 Нп —  Рональд Серрітос
 Нп —  Хуан Карлос Плата

Найкращі бомбардири 
4 голи
  Браян Макбрайд

3 голи
  Кевін Маккенна

2 голи
  Роландо Фонсека
  Рональд Гомес
  Пауло Ванчопе
  Алекс Агінага

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Золотий кубок КОНКАКАФ 2002 на RSSSF 

Золотий кубок КОНКАКАФ
2002 у футболі
2002 в американському спорті